Марлоу може да се отнася за:

Места

Австралия 
 Марлоу, Нов Южен Уелс - предградие в щата Нов Южен Уелс, Австралия

Великобритания 
 Малък Марлоу - село в община Уикъмб, графство Бъкингамшър, Англия
 Марлоу, Бъкингамшър - град в община Уикъмб, графство Бъкингамшър, Англия
 Марлоу Бридж – висяща мостова конструкция над река Темза с историческо и архитектурно значение.
 Марлоу, Херефордшър - селище в графство Херефордшър, Англия

САЩ 
 Марлоу, Ню Хампшир - град в окръг Чешър, щат Ню Хампшир, САЩ
 Марлоу, Оклахома - град в окръг Стивънс, щат Оклахома, САЩ

Хора 
 Марлоу Морис – американски джаз музикант (р. 1915 – † 1978)

 Кристофър Марлоу – британски драматург и поет (р. 1564 – † 1593)
 Робърт Марлоу – британски музикант (р. 1961)
 Хю Марлоу – американски актьор (р. 1911 – † 1982)

Художествен герой 
 Филип Марлоу - главен герой в произведенията на Реймънд Чандлър
 Чарлс Марлоу - герой в произведенията на Джоузеф Конрад